Visitor může mít více významů:
 Visitor (návrhový vzor) – návrhový vzor
 Visitor (pohoří) – pohoří v Dinárských horách
 Nana Visitorová – americká herečka
 „Vzácná návštěva“ – epizoda amerického seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine, v anglickém originále „The Visitor“
 The Visitor (album) – album Neila Younga
 Visitor (film) – hororový film

Související články 
 The Visitors – studiové album hudební skupiny ABBA
 The Visitors – píseň hudební skupiny ABBA